

Нью-Карлайл — місто, штат Індіана
 Нью-Карлайл — місто, штат Огайо